Brassy ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Brassy (Nièvre)
 Brassy (Somme)